Il campionato asiatico per club 2010 si è svolto dal 5 al 13 giugno 2010 a Zhenjiang, in Cina. Al torneo hanno partecipato 10 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la quinta consecutiva, al Payakan Teheran VC.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finale 9º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2010
 2010